Vissers is een Nederlandstalige achternaam.

Personen met de naam Vissers 
 Andrea Vissers (1952), Nederlands roeister
 Edward Vissers (1912-1994), Belgisch wielrenner
 Geert Vissers (1960-1992), Nederlandse zanger, presentator en aidsactivist
 Henk Vissers (1911), Nederlands honkballer
 Job Vissers (1984), Nederlands wielrenner
 Jos Vissers (1928-2006), Belgisch bokser
 Karl Vissers (1961), Nederlands schrijver
 Linda Vissers (1961), Belgisch politica
 Marcel Vissers (1963), Nederlands politicus
 Melvin Vissers (1996), Nederlands voetballer
 Willem Vissers (1964), Nederlands journalist en auteur

Zie ook
 Visser (achternaam)
 De Visser

Nederlandse of Vlaamse achternaam